Expeditionsbergsteigen bezeichnet:
 eine bergsteigerische Expedition in außeralpine Hochgebirge, die eine besondere Organisation erforderlich macht
 eine Begehung im Expeditionsstil